Wittelsbach
 Casato di Wittelsbach
 90712 Wittelsbach
 Wittelsbach-Graff, diamante
 Classe Wittelsbach, classe navale di navi da battaglia pre-dreadnought della Kaiserliche Marine